Xenastrapotherium es un género extinto de astrapoterio, un tipo de mamífero herbívoro ungulado, nativo de Suramérica, que vivió a mediados del período Mioceno, durante la era Laventense. Se trata de un miembro de la familia de los Astrapotheriidae, en la subfamilia Uruguaytheriinae, astrapoterios de gran tamaño, dotados de una nariz en forma de trompa y colmillos sobresalientes, un poco como los elefantes, si bien sus colmillos eran sus dientes caninos, no sus incisivos. Xenastrapotherium (nombre que añade la palabra griega xenos, "extraño", al género Astrapotherium, "bestia relámpago") fue un género ampliamente distribuido en la zona norte de América del Sur, en contraste con otras especies de astrapoterios que vivieron en la zona del Cono Sur. Se distinguía de otros astrapoterios por poseer dos incisivos inferiores a cada lado de la mandíbula y por poseer colmillos con una pronunciada curvatura longitudinal, si bien su forma y tamaño generales probablemente son similares a Astrapotherium, con un peso que iría de 900 a 1.500 kilogramos, comparable al actual rinoceronte negro.

Especies 

Han sido descritas varias especies de Xenastrapotherium, si bien ninguna se conoce de restos completos; de hecho, se distinguen por sus características dentales y mandibulares, y su distribución geográfica y temporal. Las especies actualmente reconocidas son:

 X. christi (Stehlin, 1929): la primera especie conocida, originalmente clasificada por Stehlin (1929) como Astrapotherium christi, siendo luego reclasificado al actual género. Fue encontrada en Venezuela, cerca de Zaraza, en el estado de Guárico, basándose en una mandíbula completa.

 X. kraglievichi (Cabrera, 1929): basado en varios dientes y algunas mandíbulas, descubiertas en la zona de La Venta (Grupo Honda, formación Villavieja), en el departamento de Huila, Colombia, datando de mediados del Mioceno, hace unos 13 a 11 millones de años. Se distingue por sus colmillos inferiores, más horizontales y de sección redondeada. Esta especie era coetánea de su pariente mayor, Granastrapotherium.

 X. aequatorialis (Johnson & Madden, 1997): Basado en un trozo de mandíbula derecha, hallado en la zona del Río Burgay, en la provincia de Cañar, Ecuador, en la formación Biblián (Mioceno Medio, hace cerca de 19 millones de años). Se distingue porque sus molares poseían cíngulos bucales y labiales, y el primer molar era lofodonto y poseía raíz. Esta especie es más antigua que los fósiles de La Venta, siendo contemporánea de los Astrapotheriinae como Astrapotherium, Parastrapotherium y Astrapothericulus.

 X. chaparralensis (Johnson & Madden, 1997): Otra especie conocida de Colombia, fue encontrada cerca a Chaparral, en el departamento de Tolima, en la formación Tuné (principios del Mioceno). Se distingue por su mayor área molar, un cíngulo bucal del molar alto, con caninos similares a los de X. kraglievichi.

 X. amazonense (Paula Couto, 1976): Basado en un maxilar fragmentado hallado en cercanías del río Breu, Pedra Pintada, en Brasil; también se ha hallado en la zona del arco de Fitzcarrald, en Perú. Se distingue por el gran tamaño de su tercer molar, comparado a otras especies de Xenastrapotherium. Originalmente fue clasificado en su propio género, Synastrapotherium. Un colmillo asignado a esta especie ha sido encontrado en la zona de Acre en Brasil, en depósitos que datan del Mioceno superior, lo que lo convertiría en el registro más reciente de los astrapoterios; aunque persiste la duda de si este fósil en realidad pertenece a un astrapoterio.

Filogenia
Cladograma basado en el análisis filogenético publicado por Vallejo-Pareja et al., 2015, mostrando la posición de Xenastrapotherium:

Referencias

Enlaces externos 

 (en inglés) Paleobiology Database: Xenastrapotherium
 (en inglés) Paleobiology Database: Synastrapotherium
 (en inglés) Sitio de la Universidad de Berkeley sobre la fauna de La Venta
 (en inglés) "Snorki the giant's friends and relatives" en el blog Tetrapod Zoology
 Y ¿qué rayos es un astrapoterio? en el blog Pantano del Purussaurus, información sobre Xenastrapotherium

Mamíferos del Mioceno
Astrapotheria
Fósiles de Colombia
Fósiles de Ecuador
Mamíferos extintos de América del Sur